Ernst Löw, Nederlands acteur en singer-songwriter
 Jehoeda Löw, Tsjechisch rabbijn, geleerde en filosoof
 Joachim Löw, Duits voetbaltrainer
 Sigmund Löw, Duits fotograaf
 Victor Löw, Nederlands acteur

Zie ook
 Löwen (doorverwijspagina)
 Low (doorverwijspagina)